Кримінальний кодекс — систематизований законодавчий акт, що врегульовує питання виключного переліку діянь, які є кримінальними правопорушеннями.

Фільми

 «Кримінальний кодекс» (1931) — американська кримінальна мелодрама режисера Говарда Гоукса.
 «Кримінальний кодекс» (1933) — американська кримінальна драма режисера Джорджа Мелфорда.